Motorzyny (gajówka) –
 Motorzyny (leśniczówka) –

Zobacz też